Паулина Гайтан Руис () (19 февраля 1992, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, певица и продюсер.

Биография 
Родилась 19 февраля 1992 года в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировала в 2004 году и с тех пор приняла участие в 29 работах в кино и телесериалах в качестве актрисы и продюсера. В качестве певицы выпустила 1 музыкальный альбом на английском языке.

Фильмография

Теленовеллы

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)

Художественные фильмы

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Актрисы Мексики
Певцы и певицы Мексики
Продюсеры Мексики